Palácio Rio Branco (Acre) - Sede do Governo do Acre
Palácio Rio Branco (Manaus) - Antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Palácio Rio Branco (Curitiba) - Sede da Câmara Municipal de Curitiba
Palácio Rio Branco (Ribeirão Preto) - Sede da Prefeitura de Ribeirão Preto
Palácio Rio Branco (Bahia) - Sede do Primeiro Governo do Brasil, construído por Tomé de Sousa

Desambiguação